Sigala Gala (Dolok), een plaats in Indonesië
Sigala Gala (Sosopan), een plaats in Indonesië
Sigala Gala (Huta Raja Tinggi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing